Куртна () — эстонский топоним:

  — деревня в волости Алутагузе уезда Ида-Вирумаа.
 Куртна — деревня в волости Саку уезда Харьюмаа.
  — деревня волости Вяйке-Маарья уезда Ляэне-Вирумаа.
 Куртна — озеро в Эстонии.
 Куртна — мыза в Вирумаа.